Dierzer ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Dierzer von Traunthal (1844–1904), österreichischer Zementindustrieller, Initiator des Ausbaus des österreichischen Eisenbahnnetzes und Reichsratsabgeordneter
 Josef Dierzer von Traunthal (1800–1857), österreichischer Textilindustrieller